Brothers in Arms: Hell's Highway, 3r videojoc de la saga Brothers in Arms
 Brothers in Arms DS, videojoc per a Nintendo DS desenvolupat per Gearbox Software i Gameloft i publicat per Ubisoft
 Justícia i venjança (Brothers in Arms), western dirigit per Jean-Claude La Marre el 2005
 Brothers in Arms (Dire Straits), disc del 1985 dels Dire Straits